Rudolf Růžička může být:

 Rudolf Růžička (semitolog) (1878–1957) – český semitolog a arabista
 Rudolf Růžička (typograf) (1883–1978) – českoamerický typograf, grafik, ilustrátor
 Rudolf Růžička (lingvista) (1920–2011) – německý slavista
 Rudolf Růžička (skladatel) (* 1941) – český hudební skladatel
 Rudolf Růžička (režisér) (1943–2022) – český filmový a televizní režisér, scenárista a dramaturg